Pietät (lateinisch pietas „Frömmigkeit, Pflichtgefühl“) steht für:
 den besonders gegenüber den Gefühlen oder den religiösen Wertvorstellungen anderer entgegengebrachten ehrfürchtigen Respekt, auch Taktgefühl, oftmals in Bezug auf die Verstorbenen. Das Wort hatte in der Antike viele Bedeutungen, die alle unter „das pflichtbewusste Benehmen gegenüber Mensch und Gott“ zusammengefasst werden können, also z. B. Demut, väterliche Liebe und Vaterlandsliebe.
 davon abgeleitet: häufiger Bestandteil des Namens von Bestatter-Unternehmen
 (chinesisch 孝 xiào) eine der „fünf Beziehungen“ des Konfuzianismus, siehe auch kindliche Pietät

Siehe auch:
 Pietismus